Бретт А́лан Та́кер (; род. ) — австралийский актёр. Он наиболее известен благодаря своим ролям Дэниэла Фитзжеральда в австралийской мыльной опере «Соседи», и Дейва Бревера в сериале «Дочери Маклеода». В 2010 году Такер переехал в США, где вскоре появился в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Без координат», «Морская полиция: Спецотдел», «Риццоли и Айлс», «Спартак: Месть» и «Касл»,"Анатомия страсти". В 2012 году он получил регулярную роль в сериале ABC «Любовницы».

Такер родился в Мельбурне и обучался актёрскому мастерству с национальном театре Мельбурна, после чего появился в нескольких постановках. В дополнение к своей карьере на телевидении, Такер появился в кинофильмах «Великий рейд» (2005), «Я тоже тебя люблю» (2010) и «Тор 2: Царство тьмы» (2013).

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Австралии